Колья́до-Вилья́льба () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Гвадаррама. Занимает площадь 26,50 км². Население — 60998 человек (на 2011 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Collado Villalba
 Collado Villalba en Google Maps
 
 
 

Муниципалитеты Мадрида